Detta är en avsnittslista för den amerikanska TV-serien The Good Wife, som ursprungligen sändes 2009–2016 i CBS.

Säsonger

Säsong 1

Säsong 2

Säsong 3

Källor

Fotnoter

Good Wife